De bästa åren kan syfta på:

 De bästa åren (1946) – amerikansk film i regi av William Wyler (originaltitel: The Best Years of Our Lives)
 De bästa åren (2003) – italiensk film/miniserie i regi av Marco Tullio Giordana (originaltitel: La meglio gioventù)
 De bästa åren (bok) – bok från 1960 av Simone de Beauvoir (originaltiteln: La Force de l'âge)